Змагання зі стрибків у воду з метрового трампліна серед чоловіків на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2021 відбулись 12 травня.

Результат

Примітки 

трамплін, 1 метр (чоловіки)